Dally ist der Familienname folgender Personen: 

 Ortwin Dally (* 1969), deutscher Klassischer Archäologe
 Rainer Dally (* 1942), deutscher Jurist und Präses der Landessynode der Pommerschen Evangelischen Kirche
 Volker Dally (* 1961), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor, Theologe und Missionswissenschaftler 

Siehe auch:
 Dalli
 Daly